Агер — фамилия. Известные носители:

 Агер, Мария — австрийская шахматистка.
 Агер, Никола (1568—1634) — французский ботаник и врач.